Dieser Artikel behandelt die Sambische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Sambia nimmt zum ersten Mal an der Endrunde teil und zum zweiten Mal nach den Olympischen Spielen 2020, die wegen der COVID-19-Pandemie erst 2021 stattfanden, an einem interkontinentalen Fußballturnier.

Qualifikation 
Die afrikanischen Mannschaften mussten sich über den Afrika-Cup der Frauen 2022 qualifizieren, der im Juli 2022 in Marokko stattfand. Sambia qualifizierte sich dafür durch einen 3:2-Sieg nach einem 1:1 gegen Malawi in der ersten Qualifikationsrunde und zwei Remis (0:0 und 1:1) aufgrund der Auswärtstorregel gegen Namibia in der zweiten Qualifikationsrunde.

Die sambische Mannschaft traf in der Gruppenphase auf Kamerun, Tunesien sowie Togo und startete mit einem torlosen Remis gegen den zweimaligen WM-Teilnehmer Kamerun. Mit Siegen gegen die beiden anderen Mannschaften zogen die Sambierinnen als Gruppensieger in die K.-o.-Runde, in der sie zunächst auf den Senegal trafen. Nach 60 torlosen Minuten gerieten sie in Rückstand, konnten den aber in der 70. Minute ausgleichen. Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung, so dass das Elfmeterschießen entscheiden musste, das Sambia mit 4:2 gewann und  sich damit direkt  für die WM-Endrunde qualifizierten konnte. Im Halbfinale war Südafrika der Gegner, das sich durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit durchsetzte. Im Spiel um Platz 3 wurde dann mit 1:0 durch ein Eigentor gegen Rekordafrikameister Nigeria gewonnen, womit Sambia seine bisher beste Platzierung beim Afrika-Cup erreichte.

Insgesamt wurden in den sechs Spielen des Afrika-Cups 19 Spielerinnen eingesetzt, von denen acht Spielerinnen alle sechs und vier Spielerinnen fünf Spiele mitmachten. Beste Torschützinnen waren Avell Chitundu und Grace Chanda mit je zwei Toren. Je ein Tor erzielten  Ireen Lungu und Siomara Mapepa, hinzu kam ein Eigentor. Barbra Banda, die bei den Olympischen Spielen sechs Tore erzielt hatte, war zunächst auch für die Endrunde des Afrika-Cups nominiert worden, wurde jedoch kurz vor Turnierbeginn aus medizinischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Bei ihr sei im Vorfeld der Meisterschaft bei einer Geschlechtsüberprüfung ein zu hoher Testosteronspiegel nachgewiesen worden, weshalb die CAF ihr die Teilnahme untersagte. Die Maßnahme wurde unter anderem von Human Rights Watch kritisiert, die Geschlechtüberprüfungen seien eine Menschenrechtsverletzung und diskriminierend, so die nichtstaatliche Organisation.

Gruppenphase

Spiele 

|}

K.-o.-Runde 

|}

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im September 2022 der Teilnahme am COSAFA Women’s Championship 2022, den Sambia durch einen Finalsieg gegen Südafrika erstmals gewann. Ein für den 6. Oktober 2022 in Breda geplantes Spiel gegen die Niederlande wurde wegen Visa-Problemen am 4. Oktober abgesagt. Im November wurde zweimal in Kolumbien gegen Kolumbien mit 0:1 verloren. Im Februar 2023 nimmt die Mannschaft am Turkish Women’s Cup teil. Das erste Turnierspiel gegen Venezuela wurde abgesagt, da die Mannschaft aus Venezuela nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien nicht anreiste. Stattdessen bestritt Sambia ein Freundschaftsspiel gegen Nordmazedonien, das mit 1:0 gewonnen wurde. Beim Turnier traf Sambia dann noch auf Slowenien, gegen das mit 0:1 verloren wurde, und Usbekistan, gegen das ein 4:0-Sieg gelang.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Sambierinnen wie alle qualifizierten afrikanischen Mannschaften Topf 4 zugeordnet. Sie konnten somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland aber auch Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Letztlich wurden sie der Gruppe C mit Gruppenkopf Spanien, Ex-Weltmeister Japan und Costa Rica zugelost, gegen die noch nie gespielt wurde. Alle Spiele finden in Neuseeland statt.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Sambia
Sambische Fußballnationalmannschaft